Kosova kan avse:

 Kosova – en by i Estland 
 Kosova Hora – en ort i Tjeckien 
 Kosova (folk) – ett bantufolk i Kenya 
 Kosova Airlines – ett flygbolag
 Kosova24 – en tidning